Густав Константинович фон Шульц (также фон-Шульц ,  — , ) — российский и финский морской офицер, .

Биография 
Учился в морском кадетском корпусе. 

Чин мичмана получил в 1890 году. Участвовал в длительных океанских походах в 1891—1893 гг. на крейсере «Дмитрий Донской» и в 1896—1898 годах на броненосце «Сисой великий».

В 1900—1903 годах учился в Александровской военно-юридической академии. Проходил службу в военно-морском судебном управлении.

В 1906—1907 годах — старший офицер на канонерских лодках «Гиляк» и «Бобр». Командир миноносца «Поражающий» (1908—1909). 

С 1913 г. — командир крейсера «Адмирал Макаров».

Редактор статей, касающихся флота в Военной энциклопедии Сытина.

Участник Первой мировой войны. В 1915 году назначен наблюдателем от русского флота на Гранд-Флите.

В 1923—1926 годах командовал флотом Финляндии. 

В 1926 году был вынужден уйти в отставку из-за недостаточного знания финского языка.

Во время гражданской войны в Испании входил в международную комиссию по невмешательству.

Сочинения 
 Босфор и Дарданеллы : Ист.-полит. очерк : (1699—1913) Санкт-Петербург : тип. Мор. м-ва, 1913.
 С английским флотом в мировую войну (воспоминания представителя русского флота при Гранд-Флите). — СПб.: «Корабли и сражения», 2000. — 87 с.

Примечания

Ссылки 
 von Schoultz, Gustaf 

Выпускники Морского кадетского корпуса
Офицеры Русского императорского флота
Военные моряки Финляндии